Монферранское спортивное общество «Клермон Овернь» (, в прошлом ) — французский регбийный клуб, базирующийся в Клермон-Ферране. Команда выступает в Топ 14 и турнирах под эгидой EPCR. Домашние матчи проводит на стадионе «Марсель-Мишлен», который вмещает чуть больше 19 тысяч человек. Традиционные цвета команды — жёлтый и синий, из-за чего во Франции клуб получил прозвище Les Jaunards, а в Европе — Жёлтая армия ().

Клуб был основан в 1911 году и в 1925 году попал в высший дивизион французской регбийной пирамиды, который с тех пор ни разу не покидал. В общей сложности команда 13 раз играла в финальных матчах чемпионата, только в двух из которых сумела одержать победу (в 2010 и 2017 годах). Кроме того «Клермон» — двукратный победитель Европейского кубка вызова (1999, 2007), и трёхкратный финалист Кубка европейских чемпионов (2013, 2015, 2017).

Клуб 
В 1911 году Марсель Мишлен () создает Спортивное общество Michelin. Общество включает три спортивные секции (в том числе секцию регби), и обладает несколькими спортивными площадками в квартале Монферран в городе Клермон-Ферран. В 1922 году, повинуясь рекомендации Союза французских обществ атлетического спорта, Спортивное общество Michelin меняет название и отныне именуется Монферрандским спортивным обществом (). В 2002 году под влиянием организации «Национальная лига регби» (орган управления клубов профессионального регби во Франции) Монферрандское спортивное общество создаёт акционерное общество ASM Rugby (Société Anonyme à Objet Sportif ASM Rugby). 99 % акций принадлежит Спортивному обществу Монферрана. Оно сохраняет прямое управление секции любительского регби — юношеского центра подготовки, школы регби и юниорской команды. В июле 2004-го, Монферрандское Спортивное общество превращает SAOS ASM Rugby в профессиональное спортивное акционерное общество «ASM Клермон Овернь» ().

С лета 2006 года основная команда перешла под управление новозеландского тренера Верна Коттера (). Тренерский состав создаёт весьма дерзкий проект, основанный на наборе игроков международного размаха (Джон Смит, капитан «Спрингбокс» и чемпион мира-2007, Жюльен Боннер, прибывший в 2007 году из «Бургуэн-Жольё», а также южноафриканец Мариус Жубер (Marius Joubert), завербованный на место талисмана команды Тони Марша (Tony Marsh), завершившего карьеру в июне 2007 года), сохранении талантливых игроков в команде (Орельен Ружери, Пьер Миньони и Марио Ледема), обучении молодых талантов (Энтони Флош и Лоик Жаке) и, наконец, модернизации инфраструктуры, начиная с увеличения своего домашнего стадиона, спортивного комплекса «Марсель-Мишлен». Результаты не заставляют себя долго ждать. Так, с первого сезона, ASM выигрывает Европейский кубок вызова, играя в финале против английского «Бата» (22-16) и достигает финала французского Топ-14, который проигрывает парижскому «Стад Франсе» (23-18). Следующий сезон практически идеален как с точки зрения результатов (ASM заканчивает его во главе турнирной таблицы), так и с точки зрения игры. Но ASM уступает в финале против «Стад Тулузен» (26-20). В сезоне 2008/09 клермонцы снова прорываются в финал и проигрывают, но на этот раз каталонцам из команды «Перпиньян» (22-13), после блестящего сезона, в течение которого они шокировали болельщиков, уже три года подряд с наилучшей атакой в Топ-14, наилучшим постановщиком в лице Брока Джеймса и наилучшего реализующего Напольони Налага. Он записал в копилку команды 21 попытку в течение этого сезона, последняя из которых пришлась на финальный матч. Команда проиграла в десяти финальных матчах чемпионата Франции, сыграв в одиннадцати — это рекорд.

В сезоне 2012/13 клуб стал финалистом кубка Хейнекен. В финале «Клермон» уступил французской команде «Тулон» со счётом 15:16.

Достижения 
 Чемпионат Франции
 Победитель (2): 2010, 2017
 Финалист (12): 1936, 1937, 1970, 1978, 1994, 1999, 2001, 2007, 2008, 2009, 2015, 2019

 Кубок Хейнекен/Кубок европейских чемпионов
 Финалист (3): 2013, 2015, 2017

 Европейский кубок вызова Победитель (3): 1999, 2007, 2019
 Финалист (1): 2004

 Второй дивизион чемпионата Франции Победитель (1): 1925

 Шалёнж Ив дю Мануа Победитель (3): 1938, 1976, 1986
 Финалист (6): 1935, 1957, 1972, 1979, 1985, 1994

 Кубок Франции Победитель (1): 2001
 Финалист (2): 1945, 1947

 Шалёнж Арман Вакеран Победитель (1): 2003

 Финальные матчи 
 Чемпионат Франции 

 Шалёнж Ив дю Мануа 
{|class="wikitable"
|- bgcolor=#FFFF00
|Год|align=center|Победитель|align=center|Счёт|align=center|Финалист|-
|1935
|«Перпиньян»|3:3, 6:0|«Монферран»
|-
|1938
|«Монферран»|23:10|«Перпиньян»
|-
|1957
|«Дакс»
|6:6
|«Монферран»
|-
|1972
|«Безье Эро»
|27:6
|«Монферран»
|-
|1976
|«Монферран»
|40:12
|«Гроле»
|-
|1979
|«Нарбонна»
|9:7
|«Монферран»
|-
|1985
|«Ницца»
|21:16
|«Монферран»
|-
|1986
|«Монферран»
|22:15
|«Гренобль»
|-
|1994
|«Перпиньян»
|18:3
|«Монферран»
|}

Текущий состав 
Заявка на сезон Топ-14 2019/2020. Жирным выделены игроки, заигранные за национальные сборные.

Известные игроки 

  
  
  
  
  Ричард Кокерилл
  
  
  
  Агустин Криви
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  Джейми Кадмор
  
  
  
  Зак Гилдфорд
  
  
  Сионе Лауаки
  
  
  
  Жюльен Барди
  
  
  
  
  
  Кевин Далзелл
  
  
  Ли Бёрн
  
  
  
  Мишель Симутога
  
  Вилимони Деласау
  
  Наполиони Налага
  
  
  
  Максанс Баржо
  Жюльен Боннер
  
  Оливье Брузе
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  Андре Дюбертран
  
  Камиль Жирондо
  
  
  Бенжамен Кайзер
  Стефан Кастаньед
  
  
  
  
  Жан-Марк Лерме
  
  
  Джимми Марлу
  Филипп Марокко
  Тони Марш
  Жеральд Мерсерон
  
  
  
  
  
  Александр Никуэ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  Рафаэль Сан-Андре
  
  
  
  Скотт Спеддинг
  Седрик Сулетт
  
  
  Этьен Фальгу
  
  
  Рафаэль Шаналь
  Рафаэль Шом
  Дамьен Шули
  
  
  
  
  Ян Махачек

Примечания

Библиография 
 La Grande Épopée du rugby montferrandais, de Robert Boisson et Christophe Buron, éd. Gérard Tisserand, 2002

Ссылки 
 Официальный сайт ASM Clermont Auvergne  
 «Кибервулканы», болельщики клуба 'ASM Clermont Auvergne  
 Сайт клуба болельщиков ASM(«Ультравулканы»)  
 Клуб болельщиков Les Vignerons  
 Сайт группы болельщиков «Bouclier Arverne»  

Регбийные клубы Франции
Спорт в Клермон-Ферране‎
Организации Клермон-Феррана